Lewis Davies může být:

 Lewis Davies (1913–2011) – velšský knihovník a filantrop
 Lewis Davies (spisovatel) (1863–1951) – velšský spisovatel
 Lewis Davies (voják) (1776/1777–1828) – velšský voják (generálmajor)